Strava může označovat:
 potravu – lidská výživa
 strava v letecké dopravě
 obecně výživa živých organismů
 Strava (aplikace) – atletická aplikace